Massandra, commune urbaine de Crimée
 domaine de Massandra, est un domaine viticole situé en Crimée
 (3298) Massandra, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes